Loch Lomond – jezioro w zachodniej Szkocji
Miejscowości w USA:
 Loch Lomond – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Broward
 Loch Lomond – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Prince William
 Loch Lomond (whisky) – jedna z single malt scoth wisky